Rhomaleosaurus est un genre éteint de sauroptérygiens appartenant à la super-famille des pliosaures. Il a vécu au Jurassique inférieur de l'Hettangien au Pliensbachien, soit il y a environ entre 183 à 175.6  millions d'années.

Distribution 
Les fossiles de Rhomaleosaurus ont été trouvés en Angleterre (côte du Yorkshire et au Northamptonshire). Un squelette complet (NMING F8785) de ce pliosaure est actuellement exposé au Musée d'histoire naturelle d'Irlande à Dublin.

Description 
Rhomaleosaurus mesurait environ  de long pour une masse de 11 tonnes environ. Ce prédateur redoutable s'attaquait aux poissons osseux, aux requins, aux ichtyosaures ou aux autres reptiles marins. Son cou est toutefois plus long que celui d'autres pliosaures. Il était muni d'une queue et d'une grosse tête.

Liste des espèces 
Au moins trois espèces sont considérées comme valides :
  R. cramptoni (Carte et Bailey, 1863), l'espèce type, décrite initialement sous le nom de Plesiosaurus ;
  R. megacephalus Stutchbury, 1846 ;
  R. zetlandicus Phillips, 1854.

Galerie 

L'espèce Rhomaleosaurus victor syn. Thaumatosaurus victor (Fraas, 1910) est décrite actuellement dans un nouveau genre : Meyerasaurus.

Références

Références taxinomiques

Voir aussi 
 Liste de plésiosaures

Annexes

Lien externe 
 Rhomaleosaurus sur The Plesiosaur Directory

Références taxinomiques 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1874